Gleisner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gleisner (1908–1991), Abgeordneter im Landtag NRW und Bundestag
 Jost Gleisner (1784–1835), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Politiker
 Louis Gleisner (1801–nach 1846), deutscher Gastwirt, Kommunalpolitiker und Abgeordneter
 Luis Gleisner Wobbe (* 1936), Weihbischof in La Serena
 Wilhelm Gleisner (1803–1873), Abgeordneter im Landtag von Waldeck-Pyrmont

Siehe auch:

 Gleißner